Tabárez ist der Familienname folgender Personen:

 Agustín Tabárez (* 1994), uruguayischer Fußballspieler
 Marcelo Tabárez (* 1993), uruguayischer Fußballspieler
 Michel Tabárez (* 1995), uruguayischer Fußballspieler
 Óscar Tabárez (* 1947), uruguayischer Fußballspieler und -trainer
 Rafael Tabárez (* 1984), uruguayischer Fußballspieler